Contea di Clark o Clark County è il nome di 12 contee degli Stati Uniti:

 Contea di Clark – Arkansas
 Contea di Clark – Idaho
 Contea di Clark – Illinois
 Contea di Clark – Indiana
 Contea di Clark – Kansas
 Contea di Clark – Kentucky
 Contea di Clark – Missouri
 Contea di Clark – Nevada
 Contea di Clark – Ohio
 Contea di Clark – Dakota del Sud
 Contea di Clark – Washington
 Contea di Clark – Wisconsin